32-й розіграш першості Угорщини. Столична команда «Уйпешт» завоювала четвертий титул за чотири роки. Угорська федерація футболу прийняла рішення розширити лігу до 14 команд. Таким чином з Ліги 1 вибувала одна команда, а з Ліги 2 прибували напряму три команди. Крім того, передостаннє місце вищого дивізіону і четверте місце нижчого грали перехідні матчі.

Підсумкова турнірна таблиця

Перехідні матчі за право грати в лізі 1 
«Немзеті» (Будапешт) —  «Аттіла» (Мішкольц) — 1:1, 0:1

Склад чемпіона

Найкращі бомбардири

Найкращий гравець року

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1934-35 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1934-35 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат 1934-35 на сайті угорського футбольного архіву 

Угорщина
Угорщина
1934